СТІЙКІСТЬ - здатність довго зберігати і виявляти свої властивості, не піддаватися руйнуванню, псуванню, витримувати зовнішній вплив, протидіяти чомусь. 

У суспільстві:
 Витривалість
 Моральна стійкість
 Стійкість політичної системи
 Макрекономічна стійкість
 Стійкість банківської системи 

У природничих науках:
 Стійкість систем
 Стійкість (математика)
 Стійкість (фізика)
 Стійкість руху
 Аеродинамічна стійкість
 Мутагенна стійкість
 Стійкість течії
 Стійкість (опір матеріалів)
 Стійкість гірських порід ‎
 Стійкість (гірнича справа)
 Стійкість плаваючого тіла
 Стійкість суспензії
 Агрегативна стійкість
 Стійкість вибухових речовин
 Числова стійкість

Див. також 
 Нестійкість